Een verkeersweg:
 N252 (België)
 N252 (Frankrijk)
 N252 (Nederland), zie Provinciale weg 252
 N252 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing